Бургильос-де-Толедо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-де-Толедо. Занимает площадь 28 км². Население — 2644 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 12 км.

Покровителем города считается Кристо де ла Фе.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Толедо